As est le troisième mois du calendrier pataphysique inventé par Alfred Jarry.

Organisation 
Il compte 28 jours organisés comme suit : 

 un jour de fête suprême première seconde
 un jour de fête suprême seconde
 quatre jours de fêtes suprêmes tierces
 vingt-et-un jours de fêtes suprêmes quartes
 un jour de vacation
 un jour imaginaire

Voir aussi 
 Calendrier pataphysique
 Collège de 'Pataphysique
 As (carte à jouer)

Pataphysique
Pataphysique